Tamworth est le nom de plusieurs villes :
Tamworth, une ville d’Angleterre ;
 Tamworth (circonscription britannique), la circonscription dont Tamworth est le centre
Tamworth, une ville de Nouvelle-Angleterre (Australie) ;
Tamworth, une ville de l'Ontario, au Canada ;
 Aux États-Unis :
 Tamworth, une ville du New Hampshire ;
 Tamworth, un hameau de Virginie.
Il peut signifier aussi : 
 Tamworth, une race de cochon originaire de Tamworth, Angleterre.